Qinzhou Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinzhou Qu (härad i Kina, Gansu), 
 Qinzhou Qu (härad i Kina, Guangxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar